Benon – imię męskie
 Benon – miejscowość we Francji
 Benon z Miśni – święty, patron chorych, rybaków i zwierząt domowych